Мацукас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мацукас, Мелина (англ. Melina Matsoukas, род. 14 января 1981) — американский режиссёр музыкальных видеоклипов и рекламных роликов.
 Мацукас, Спирос (греч. Σπύρος Ματσούκας, 1873 Ипати — 26 ноября 1928 Афины) — греческий поэт конца XIX- начала XX веков.